Paulo Kunze (Araraquara, 1943 — São Paulo, 20 de abril de 2011) foi um empresário do setor de informática e piloto automobilístico brasileiro.

Morreu após um acidente no Autódromo de Interlagos, durante uma corrida da stock light paulista, que utilizava carros Chevrolet Omega, antes usados pela stock car entre 1993 e 1998.

Mortos em 2011
Pilotos de automóvel de São Paulo
Pilotos mortos em corrida
Naturais de Araraquara